|-
| (23901) 1998 SU62||||25 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (23902) 1998 SN64||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23903) 1998 SK65||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 23904 Емітанґ (Amytang)||||21 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23905) 1998 SQ70||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23906) 1998 SB72||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23907) 1998 SH72||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23908) 1998 SL80||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23909) 1998 SZ96||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23910) 1998 SP115||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23911) 1998 SF128||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23912) 1998 SU128||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23913) 1998 SB129||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23914) 1998 SO129||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23915) 1998 SN130||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23916) 1998 SD131||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23917) 1998 SV132||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23918) 1998 SH133||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23919) 1998 SV134||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23920) 1998 SE135||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23921) 1998 SH135||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23922 Тавадрос (Tawadros)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23923) 1998 SA137||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23924 Премт (Premt)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23925) 1998 SZ140||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23926) 1998 SU141||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23927) 1998 SS144||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 23928 Дербівудард (Darbywoodard)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23929) 1998 SU163||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23930) 1998 SX163||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 23931 Ibuki||||21 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23932) 1998 TN2||||13 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (23933) 1998 TD3||||14 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (23934) 1998 TN5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (23935) 1998 TU6||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (23936) 1998 TV6||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 23937 Delibes||||15 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 23938 Kurosaki||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23939) 1998 TV33||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23940) 1998 UE||1998 UE||16 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (23941) 1998 UW1||||16 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (23942) 1998 UX1||||16 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (23943) 1998 UO2||||20 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 23944 Дуссер (Dusser)||||20 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (23945) 1998 US4||||20 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 23946 Marcelleroux||||22 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (23947) 1998 UH16||||23 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (23948) 1998 UQ18||||25 жовтня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 23949 Дазапата (Dazapata)||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23950 Tsusakamoto||||18 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23951) 1998 UX25||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23952) 1998 UU28||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23953) 1998 UV30||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23954) 1998 UT35||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23955 Nishikota||||18 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23956) 1998 VD9||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23957) 1998 VL16||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23958) 1998 VD30||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23959) 1998 VZ36||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23960) 1998 VL37||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23961) 1998 VL39||||11 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23962) 1998 WO1||||18 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23963) 1998 WY8||||18 листопада 1998||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (23964) 1998 WR15||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23965) 1998 WP16||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23966) 1998 WO22||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23967) 1998 XQ12||||14 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (23968) 1998 XA13||||8 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (23969) 1998 XF78||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23970) 1998 YP6||||21 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (23971) 1998 YU9||||25 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (23972) 1999 AA||1999 AA||3 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23973) 1999 CA4||||5 лютого 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (23974) 1999 CK12||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23975 Акран (Akran)||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23976) 1999 DZ6||||23 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23977) 1999 GW6||||14 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23978) 1999 JF21||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23979) 1999 JL82||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23980 Огден (Ogden)||||14 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23981 Патджонсон (Patjohnson)||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23982) 1999 LM12||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23983) 1999 NS11||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23984) 1999 NC42||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23985) 1999 NB53||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23986) 1999 NZ53||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23987) 1999 NB63||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23988 Маунґакіекіе (Maungakiekie)||1999 RB||2 вересня 1999||Обсерваторія Стардоум||Аян Ґріффін
|-
| 23989 Фарпойнт (Farpoint)||1999 RF||3 вересня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| 23990 Спрінгстін (Springsteen)||||4 вересня 1999||Обсерваторія Стардоум||Аян Ґріффін
|-
| (23991) 1999 RD3||||6 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 23992 Маркґоббс (Markhobbs)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23993) 1999 RS13||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23994 Мейген (Mayhan)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23995 Oechsle||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23996) 1999 RT27||||8 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (23997) 1999 RW27||||8 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (23998) 1999 RP29||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23999 Ріннер (Rinner)||||9 вересня 1999||Сен-Мішель сюр Мерт||Л. Бернасконі
|-
| 24000 Патрікдюфур (Patrickdufour)||||10 вересня 1999||Сен-Мішель сюр Мерт||Л. Бернасконі
|}

23900